Монтьель — испаноязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 Монтьель, Алехандро (1917—2012) — никарагуанский учёный, дипломат и государственный деятель.
 Монтьель, Сара (1928—2013) — испанская киноактриса и эстрадная певица.
 Монтьель, Фернандо (род. 1979) — мексиканский боксёр.
 Монтьель, Хосе (род. 1988) — парагвайский футболист.
 Монтьель, Эдель (1934—2015) - кубинский революционер и повстанец.

Топоним 
 Монтьель (Сьюдад-Реаль) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль.